Tipsligan 1998 bestod av tio lag och FC Haka från Valkeakoski blev finländska mästare för sjätte gången.

Tabell

Kvalspel
TPV - FinnPa 1-1 (Tammerfors)
FinnPa - TPV 2-2 (Helsingfors)
Tampereen Pallo-Veikot (TPV) kvalificerat för Tipsligan 1999 efter 3-3 sammanlagt och fler gjorda mål på bortaplan.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1998 i Finland
Fotbollssäsongen 1998
1998